Empfang steht für:

 Audienz, der Empfang bei einer höhergestellten Person
 Ein Fest zur Begrüßung von Gästen:
 Stehempfang, ein Empfang im Stehen, häufig mit Stehtischen
Apéro (Anlass) (Sektempfang)
 Cocktailparty (eine Form des Stehempfangs)
 Der Neujahrsempfang ist eine besondere Form eines jährlich stattfindenden Empfangs, bei dem in der Regel Institutionen der Ausrichter sind
 Funkempfang, das Einwirken von gesendeten elektromagnetischen Wellen auf Empfangsgeräte
 Rezeption (Betreuung), ein Empfangstresen zur Betreuung angekommener Personen

Siehe auch: